Шариков — русская фамилия. Известные носители:

 Шариков, Александр Николаевич (1919—1944) — старший сержант, Герой Советского Союза.
 Шариков, Борис Иванович (род. 1936) — генерал-лейтенант.
 
 Шариков, Сергей Александрович (1974—2015) — российский фехтовальщик, двукратный олимпийский чемпион.

Шарикова 
 Шарикова, Татьяна Васильевна (1909—1982) — Герой Социалистического Труда. 
 Шарикова, Юлия Вячеславовна (род. 1978) — российская актриса театра и кино.

Вымышленные персонажи 
 Полиграф Полиграфович Шариков — персонаж повести Михаила Булгакова «Собачье сердце».
 Матрос Шариков — персонаж повести Андрея Платонова «Сокровенный человек».